Au Bonheur des Dames (roman), een roman uit 1883 van Émile Zola
Au Bonheur des Dames (1930), een film van Julien Duvivier
Au Bonheur des Dames (1943), een film van André Cayatte